WIVL (FM) – stacja radiowa nadająca z Jasper (Georgia), w USA
 Workers International Vanguard League – organizacja trockistowska w Południowej Afryce